Area Industriale ima više značenja:
 Area Industriale, Avellino
 Area Industriale, Bari
 Area Industriale, Benevento
 Area Industriale, Latina
 Area Industriale, Lecce
 Area Industriale, Lecco
 Area Industriale, Pavia
 Area Industriale, Ravenna
 Area Industriale, Salerno
 Area Industriale, Sondrio
 Area Industriale, Torino
 Area Industriale, Vercelli